Sektor Amerykański to
 sektor okupacyjny wojsk Stanów Zjednoczonych w Iraku, zobacz: Stabilizacja Iraku
 sektor okupacyjny wojsk Stanów Zjednoczonych w Berlinie, 1945-1990, zobacz: Sektory Berlina